Garfield es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Garfield (condado de Jackson, Wisconsin)
 Garfield (condado de Polk, Wisconsin)